Сент-Ави́-Франда́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Лектур. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32364.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 80 км северо-западнее Тулузы, в 38 км к северу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 61 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 47 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 47 активных жителей работали 44 человека (25 мужчин и 19 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1980 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер